Бобино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бобино — село в Слободском районе Кировской области.
 Бобино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Украина 
 Бобино — село в Путивльском районе Сумской области.